FAT o Fat puede referirse a:

Far Eastern Air Transport, aerolínea de la República de China.
Fat (canción), canción interpretada por "Weird Al" Yankovic;
Frente Auténtico del Trabajo, confederación independiente de sindicatos, cooperativas de trabajo y organizaciones comunitarias en México;
Fuerzas Armadas de Turquía
Tabla de asignación de archivos (del inglés file allocation table), un sistema de archivos;